Моторина — женская форма русской фамилии Моторин.

 Известные носительницы 
 Моторина, Надежда Викторовна (1953—2014) — русская поэтесса-инвалид.
 Моторина, Юлия Александровна (род. 1984) — российская футболистка.